

Азия 
 Китай (династия Восточная Чжоу) — Цзин-ван (Гуай) (519 до н. э. — 475 до н. э.)
 Вэй — Лин-гун (Юань) (534 до н. э. — 492 до н. э.)
 Лу — Дин-гун (Сун) (509 до н. э. — 494 до н. э.)
 Сун — Цзин-гун (Тоумань) (516 до н. э. — 450 до н. э.)
 У — Хэ-лу (Гуан) (514 до н. э. — 495 до н. э.)
 Цай — Чжао-хоу (Шэнь) (518 до н. э. — 490 до н. э.)
 Цао — Бо-ян (501 до н. э. — 487 до н. э.)
 Цзинь — Дин-гун (У) (511 до н. э. — 474 до н. э.)
 Ци — Цзин-гун (Чуцзю) (547 до н. э. — 489 до н. э.)
 Цинь -
 Ай-гун (536 до н. э. — 500 до н. э.)
 Хуэй-гун (500 до н. э. — 490 до н. э.)
 Чжэн -
 Сянь-гун (Чай) (513 до н. э. — 500 до н. э.)
 Шэн-гун (Шэн) (500 до н. э. — 462 до н. э.)
 Чу — Чжао-ван (Чжэнь) (515 до н. э. — 488 до н. э.)
 Чэнь — Минь-гун (Юэ) (501 до н. э. — 479 до н. э.)
 Юэ — Юн Чан (510 до н. э. — 495 до н. э.)
 Янь — Цзянь-гун (504 до н. э. — 492 до н. э.)
 Магадха — Харьянки (544 до н. э. — 413 до н. э.)
 Милет — Аристагор, тиран (ок. 520 до н. э. — 497 до н. э.)
 Персидская империя (династия Ахеменидов) — Дарий I, царь (522 до н. э. — 486 до н. э.)
 Чосон — Ильсон-ван (Ки Ган), царь (503 до н. э. — 486 до н. э.)

Африка
 Карфаген — Ганнон, царь (ок. 510 до н. э. — 480 до н. э.)
 Кирена — Батт IV, царь (ок. 515 до н. э. — 470 до н. э.)
 Мероитское царство — Амани-астабарка, царь (510 до н. э. — 487 до н. э.)
 Сабейское царство — Йаса'амар Байин II бен Сумху'алай, царь (ок. 525 до н. э. — 495 до н. э.)

Европа 
 Акрагант — Энесидем (ок. 515 до н. э. — 490 до н. э.)
 Афины —
 Hermocreon, архонт (501 до н. э. — 500 до н. э.)
 Smyrus, архонт (500 до н. э. — 499 до н. э.)
 Гела — Клеандр (Пантарей), тиран (508 до н. э. — 499 до н. э.)
 Македония — Аминта I, царь (ок 540 до н. э. — 495 до н. э.)
 Римская республика —
 Маний Туллий Лонг, консул (500 до н. э.)
 Сервий Сульпиций Камарин Корнут, консул (500 до н. э.)
 Самос — Эак, царь (ок. 505 до н. э. — 500 до н. э.)
 Спарта —
 Клеомен I (род Агиадов), царь (ок. 520 до н. э. — 490 до н. э.)
 Демарат (род Эврипонтидов), царь (ок. 515 до н. э.—491 до н. э.)
 Херсонес фракийский — Мильтиад Младший (ок. 510 до н. э. — 490 до н. э.)

-0500
500 год до н. э.